National Rugby League je uz britansku Super League najvažnija svjetska liga u rugby league na svijetu. Svoje početke seže u 1908. godinu kad je osnovana New South Wales Rugby League (NSWRL) koja je okupljala klubove iz Sydneya i okolice. Poslije se širila dalje na Novi Južni Wales, te potom i na ostale gradove u Australiji - Canberru, Brisbane itd. 1995. godine liga postaje Australian Rugby League (ARL), ali se istodobno neki klubovi odvajaju u Super League (kojoj je bila vlasnik medijska kuća News Corporation) te 1997. se igraju dvije lige ARL s 12 momčadi i Super League s 10 momčadi. ARL i Super League 1998. postižu dogovor o udruživanju u novu National Rugby League koja postoji i danas.

Struktura lige i natjecanja 
NRL trenutno čini 16 momčadi, i to 15 iz Australije (od toga 10 iz Novog Južnog Walesa i jedna momčad s Novog Zelanda. Liga je ustrojena po franšiznom principu - nema ispadanja ili ulaženja u ligu na osnovu rezultata u nižim ligama, nego se liga širi dodavanjem (ekspanzijom) novih momčadi, ili u dogovoru s vodstvom lige prelaze u niže lige.

Natjecateljski je liga podijeljena na dva dijela - ligaški i doigravanje. U ligaškom dijelu svaka momčad odigra 24 utakmice, te se potom na osnovu osvojenih bodova (dva za pobjedu, jedan za neriješeno) odreuđje poredak. Momčaad s najviše osvojenih dijela u ligaškom (regularnom) dijelu sezone osvaja naslov minor premier. Zanimljivo je da i najlošija momčad u ligi dobiva posebnu nagradu - tzv Wooden Spoon. Osam najboljih iz regularne sezone ulazi u doigravanje (play-off), gdje eliminacijom na jednu utakmicu dolaze do Grand Final - finala NRL-a u kojoj pobjednik postaje prvakom.

Sezona NRL-a obično traje od ožujka do rujna.

Struktura doigravanja 
Od 1999. godine u doigravanje NRL-a ulazi osam najboljih momčadi iz ligaškod dijela, a igra se po tzv. McIntyre Final Eight sustavom, na jednu utakmicu u svakom dijelu doigravanja. Doigravanje se igra kroz četiri tjedna i to:

 Qualifying finals - igra se prvi tjedan, a tvore ga četiri para:  QF4 - prvi protiv osmog
 QF3 - drugi protiv sedmog
 QF2 - treći protiv šestog
 QF1 - četvrti protiv petog  
 dva pobjednika susreta Qualifying Finals s najboljom pozicijom iz ligškog dijela idu u susrete trećeg tjedna (Preliminary Finals), a dva gubitnika s najgorom pozicijom iz ligaškog dijela bivaju eliminirani. Ostala dva pobjednika i dva gubitnika susreta Qualifying Finals idu u susrete drugog tjedna - Semi Finals 
 Semi Finals - susreti drugog tjedna doigravanja, a čine ga dva para klubova iz Qualifying Finals  SF1 - četvrto rangirani pobjednik protiv drugo rangiranog gubitnika 
 SF2 - trećerangirani pobjednik protiv prvo rangiranog gubitnika 
 Pobjednici susreta Semi Finals idu u susrete trećeg tjedna Preliminary Finals
 Preliminary Finals - susreti trećeg tjedna, čine ga dva para  Prvo rangirani pobjednik Qualifying Finals protiv pobjednika SF1
 Drugo rangirani pobjednik Qualifying Finals protiv pobjednika SF2 
 Pobjednici idu u veliko finale (Grand Finals), a poraženi su eliminirani
 Grand Final - veliko finale, igraju ga pobjednici susreta Semi Finals

Iznimka od ovog sustava je bila sezona 1998., kada je 10 klubova sudjelovalo u doigravanju, a između Preliminary Finals (koju su također činila dva para i Grand Final je bila runda Finals (dva para, pobjednici Preliminary Finals i dvanajbolje rangirana pobjednika Semi Finals koji je imao četiri para).

Momčadi NRL-a 

 MP - Minor Premier
 WS - Wooden Spoon

Broj klubova po sezonama

Pregled po sezonama 

 Nazivi klubova su stavljeni po trenutnim nazivima (aktivni klubovi), odnosno posljednjim nazivima (bivši klubovi u ligi)
 Podebljano su označeni proglašeni prvaci
 U sezonama kad nije igrano doigravanje, prvakom je proglašena najbolja momčad ligaškog dijela (Minor Premier)
 1 Balmain Tigers odbili igrati finale
 2 Melbourne Stormu oduzeti naslovi zbog nepravilnosti u plaćanju igrača i kršenju salary-capa

Pregled plasmana klubova u NRL-u

Poveznice 
 World Club Challenge
 Super League
 nrl.com - službena stranica 
 stats.rleague.com - stranica sa svim rezultatima NRL i njenih prethodnika 
 objašnjenja slaganja parova za doigravanje na stats.rleague.com 

Nacionalna ragbijaška natjecanja
Ragbi u Australiji